Pufal ist der Familienname folgender Personen:

 Gesine Pufal (* 1979), deutsche Biologin
 Gustav Pufal (1895–1950), deutscher Gewerkschaftsfunktionär